426 kan syfta på:

Årtal
 426 – ett år i den gregorianska kalendern
 426 f.Kr. – ett år

Motorer
 426 Hemi – en bensindriven bilmotor av typen V8
 426 RB Wedge – en motor från Chrysler